2 miejscowości w Polsce: 
 Borkowizna – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Niedrzwica Duża 
 Borkowizna – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Strzyżewice